Нижче наведено список населених пунктів повіту Тіміш, Румунія.

Тіміш